Снятинський повіт
 Снятинський повіт (II Річ Посполита)
 Снятинський повіт (Королівство Галичини та Володимирії)